Pedro Afonso (Tocantins), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Tocantins
 Pedro Afonso (persoon), stichter van de bovengenoemde stad